Laya peut désigner :

Patronymes 
 Alexandre Laya (1809-1883) : homme de lettres français ;
 Eneida Laya (née en 1972) : femme politique vénézuélienne ;
 Jean-Louis Laya (1761-1833) : auteur dramatique français ;
 Juan Luis Laya (né en 1985) : ingénieur et homme politique vénézuélien ;
 Léon Laya (1810-1872) : auteur dramatique français ;

Toponymes

Laya : un des gewogs du Bhoutan, une unité administrative groupant des villages.

San Rafael de Laya : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État de Guárico ;
 San Rafael de Laya : capitale de la paroisse civile de San Rafael de Laya de la municipalité de José Félix Ribas dans l'État de Guárico.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme